Сан-Секондо-ди-Пинероло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 3403 человека (2008 г.), плотность населения составляет 284 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 10060. Телефонный код — 0121.

Покровителем коммуны почитается святой Секунд.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Карлос Пельегрини, Аргентина

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sansecondodipinerolo.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики